Народные силы обороны

 Народные силы обороны — военное крыло Рабочей партии Курдистана.
 Народные силы обороны Уганды — вооружённые силы Уганды.

См. также 
 Национальные силы обороны — сирийское проправительственное ополчение.